The Early Years — сборник песен Skillet с 1996 год по 2001, выпущенный в 2010 году.

Список композиций

Видеоклипы

Участники группы 
 Джон Купер — вокал, бас-гитара
 Кен Стеортс — гитара (треки 2-5, 7, 11)
 Кевин Хааланд — гитара (треки 1, 6, 10, 12)
 Бен Касика — гитара (треки 8, 9, 13)
 Кори Купер — ритм-гитара, клавишные, бэк-вокал (треки 1, 6, 8-10, 12, 13)
 Трэй МакКларкин — барабаны (треки 2-5, 7, 11)
 Лори Петерс — барабаны (треки 8, 9, 13)

Музыкальные видео 
Были засняты видеоклипы на следующие песни:
 Gasoline
 Saturn
 I Can
 More Faithful
 Best Kept Secret
 Alien Youth

Примечания 

Альбомы Skillet
Сборники 2010 года
Сборники на английском языке